Les Fous de Bassan peut désigner :

 Les Fous de Bassan, roman d'Anne Hébert publié en 1982 ;
 Les Fous de Bassan, film d'Yves Simoneau sorti en 1987.